Бля:
 Бля — обсценное междометие русского языка.
 Бля! — одно из названий советского художественного фильма «Сэнит зон», 1990 год, режиссёр — Ефим Гальперин.